Azcuénaga steht für:
 Azcuénaga (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires

Personen:
 Domingo de Azcuénaga y Basavilbaso (1758–1821), argentinischer Jurist und Schriftsteller
 José Benito de Azcuénaga (1793–?), argentinischer Militär
 Miguel de Azcuénaga (1754–1833), argentinischer Politiker und Militär